W imię Boże – radziecki film z 1925 w reżyserii Abbasa Mirza Szarifowa
 „W imię Boże” – czasopismo religijne Armii Polskiej w ZSRR